Pfarrkirche Pyhra steht für:

 Pfarrkirche Pyhra bei St. Pölten, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Pfarrkirche Pyhra in Gnadendorf, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Pfarrkirche Wald in Pyhra, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich